Loimijoki kan syfta på:

 Loimaa – stad och historisk socken i landskapet Egentliga Finland, tidigare i Satakunda
 Loimijoki – vattendrag i landskapen Satakunta, Egentliga Finland och Egentliga Tavastland, biflod till Kumo älv

Se även 
 Loimijoki härad